José María Romero puede referirse a:

 José María Romero Poyón (1978-), futbolista español;
 José María Romero López (1815-1880), pintor y retratista español;
 José María Romero Martínez;
 José María Romera Videgain;
 José María Romero (militar), militar argentino.
 José María Romero (piloto), expiloto argentino de automovilismo, ganador de varias carreras de  Turismo Carretera y representante de la ciudad de  Olavarría (página para redactar).